Sergio Bambarén Roggero (Lima, Perú, 1 de diciembre de 1960) es un tablista y escritor de superventas peruano. Su primera novela, El delfín, ha sido traducida a más de 40 idiomas.

Biografía 

Sergio Bambarén Roggero, hijo de Carlos Bambarén Vigil y Olga Roggero Barreda. Nació en Lima, Perú, el 1 de diciembre de 1960. Desde sus primeros años quedó cautivado por el océano. Su espíritu de aventura lo llevó a Estados Unidos, donde estudió y se graduó como Ingeniero Químico en la Universidad de Texas A&M. Luego de esto, decide emigrar a Sídney, Australia, donde trabajó en el director ejecutivo de una corporación de un millón de dólares. Después viajó a Europa y fue en Portugal donde escribe su primer libro; "El Delfín, la historia de un soñador" en 1997 fueron unos de sus grandes éxitos. A su regreso a Australia recibe una propuesta de Random House para publicar su libro. Sin embargo, no aceptó pues la editorial le exigía cambios al texto. Así es como en 1996, el autor decide publicar el libro él mismo; Sergio ha escrito veinticinco novelas y vendido más de veinte millones de ejemplares en el mundo. Sus novelas han sido traducidas en más de 40 idiomas.

Posteriormente coordinaría con la agencia productora de películas Helliventures, en Múnich, para llevar al cine sus novelas El Delfín la historia de un soñador y El guardián de la luz. Es Presidente de la Asociación Ecológica DELPHIS.

Obras 
El delfín la historia de un soñador 1997
Pensamientos a la orilla del mar
Vela Blanca
La playa de los sueños
Iris
Samanta
El guardián de la luz
Desde las estrellas
Ángeles del océano
La historia de la mula y la estrella de mar
La música del silencio
La aventura del mar de la película...

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial de Sergio Bambarén Roggero

Web oficial de Dolphin Films & Books Publishing & Management de Sergio Bambarén Roggero

Nacidos en Lima
Ingenieros de Perú
Escritores de Perú del siglo XX
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Alumnado del Colegio Markham
https://exseatbag.com/sergio-bambaren/